HMCS Chaleur je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Chaleur I
 HMCS Chaleur II
 HMCS Chaleur (MCB 144)
 HMCS Chaleur (MCB 164)

Chaleur